O Campeonato Centro-africano de Futebol é a principal divisão do futebol da República Centro-Africana, realizado desde 1968.

Participantes 2016-17

Anégrée Freese (Bangui)
AS Tempête Mocaf (Bangui)
ASDR Fatima (Bangui)
DFC 8 (Bangui)
Espérance FC du 5ème Arrondissement (Bangui)
FC Force de Défense et de Sécurité (Bangui)
Olympic Rèal de Bangui (Bangui)
Rèal Comboni (Bangui)
Red Star Bangui (Bangui)
Sica Sport (Bangui)
SOS FC de Gbangouma (Bangui)
Stade Centrafricain (Bangui)

Campeões

Títulos por equipe

Ver também 
 Liga dos Campeões da CAF
 Taça das Confederações da CAF
 Supercopa da CAF
 Supercopa Árabe
 Copa Árabe dos Campeões de Copa
 Copa Árabe dos Clubes Campeões
 Copa da CAF
 Recopa Africana
 Campeonato Afro-Asiático de Clubes
 Superliga Africana

Competições nacionais de futebol da África
Futebol da República Centro-Africana